Barrett ():

 Barrett — сольный музыкальный альбом Сида Барретта, участника группы Pink Floyd.
 Barrett Firearms — компания по производству стрелкового оружия Barrett Firearms Manufacturing.
 Barrett M82 — крупнокалиберная снайперская винтовка.
 Barrett M90 — крупнокалиберная снайперская винтовка.
 Barrett M98B — американская снайперская винтовка.
 Barrett M99 — американская крупнокалиберная снайперская винтовка.
 Barrett REC7 — автомат американской компании Barrett Firearms.
 Barrett XM109 — американский самозарядный гранатомёт.
 Barrett XM500 — самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка.

Фамилия 
 Барретт